Stazione di Sendai – stazione ferroviaria giapponese a Sendai, prefettura di Miyagi
Stazione di Sendai – stazione ferroviaria giapponese a Sendai, prefettura di Kagoshima